Coriano ima više značenja:
 Coriano, Parma
 Coriano, Reggio Emilia
 Coriano, Rimini
 Coriano, Verona